French Open 2002 – drugi w sezonie wielkoszlemowy turniej tenisowy, który rozegrano w dniach 27 maja - 9 czerwca, na kortach im. Rolanda Garrosa. Była to 101. edycja rozgrywek.

Triumfatorem zawodów singlowych wśród panów został Albert Costa, który w finale pokonał Juana Carlosa Ferrero. Grę pojedynczą w konkurencji żeńskiej wygrała Amerykanka Serena Williams, pokonując w finałowej rundzie swoją siostrę Venus. Dla Sereny Williams był to drugi tytuł rangi wielkoszlemowej, po US Open wywalczonym w 1999 roku. Zawody deblowe wśród mężczyzn zwyciężył duet Paul Haarhuis-Jewgienij Kafielnikow. Dla Haarhuisa był to szósty wygrany turniej rangi wielkoszlemowej, a pierwszy wspólnie z Kafielnikowem, z kolei dla Rosjanina było to czwarte zwycięstwo w imprezie tej rangi. Mistrzyniami gry podwójnej u kobiet zostały Virginia Ruano Pascual i Paola Suárez. Dla obu zawodniczek był to drugi wspólnie wywalczony tytuł wielkoszlemowy.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 
 
 
 

French Open 2002